Puma, het geslacht waar de poema (Puma concolor) toe behoort (de naam "poema" wordt ook wel als "puma" gespeld)
Puma (automerk), een Braziliaans automerk
Puma (Argentinië), een Argentijns historisch motorfietsmerk
Puma (concern), een Duits concern dat sportartikelen levert
Puma (Italië), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Puma (Verenigd Koninkrijk), een Brits historisch motorfietsmerk
Puma (Marvel)
Sd.Kfz. 234/2, een Duits pantservoertuig.
Ford Puma, een automodel van het Amerikaanse merk Ford